Петуховы — название населённых пунктов:

Россия 
 Петуховы — деревня в Кирове Кировской области.
 Петуховы — деревня в Котельничском районе Кировской области.